È stato membro dello Yuan legislativo dal 1999 al 2010 ed è stato sindaco di Tainan dal 2010 al 2017, per poi assumere l'incarico di Premier dal 2017 al 2019.

Note

Altri progetti 

Primi ministri di Taiwan
Vicepresidenti della Repubblica di Cina